Маклейн (округ, Іллінойс)
 Маклейн (округ, Кентуккі)
 Маклейн (округ, Північна Дакота)